Анатолий Николаевич Левицкий (1903 — 23 февраля 1942) — французский антрополог из числа русских эмигрантов первой волны.

Биография 
Возглавлял один из отделов музея Человека, специализировался на исследовании сибирского шаманизма.

Вместе с Борисом Вильде и Ивонн Оддон он основал в 1940 году первую ячейку движения Сопротивления, получившую название «сети Музея Человека». Группа наладила издание газеты «Резистанс», которая дала название всему движению.

Левицкий был арестован до доносу и приговорён к смерти. Расстрелян вместе с Леоном-Морисом Нордманном, Жоржем Итьером, Жюлем Андрие, Рене Сенешалем, Пьером Вальтером и Борисом Вильде 23 февраля 1942 года в Форте Мон-Валерьен. Похоронены на кладбище в Иври-сюр-Сен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1985 года посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.

Литература 
 Agnès Humbert (tr. Barbara Mellor), Résistance: Memoirs of Occupied France, London, Bloomsbury Publishing PLC, 2008 ISBN 9780747595977 (American title: Resistance: A Frenchwoman’s Journal of the War, Bloomsbury, USA, 2008)
 Левицкий Анатоль, Шаманизм // Коллеж Социологии 1937—1939 / Сост. Дени Олье / рус. изд. под редакцией В. Ю. Быстрова — : Наука, 2004. — ISBN 5-02-026870-4 — C. 378—395

Русские эмигранты первой волны во Франции
Казнённые учёные
Антропологи Франции
Участники французского движения Сопротивления
Похороненные в Иври-сюр-Сен